Alexandra Mueller e Asia Muhammad erano le detentrici del titolo, ma Muhammed quest'anno non ha partecipato.

Mueller ha fatto coppia con Julia Glushko.

Il doppio del torneo di tennis Cooper Challenger 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Sharon Fichman e Marie-Ève Pelletier che hanno battuto in finale Shūko Aoyama e Gabriela Dabrowski 6–2, 7–5.

Teste di serie

 Sharon Fichman /  Marie-Ève Pelletier (campionesse)
 Shūko Aoyama /  Gabriela Dabrowski (finale)

 Julia Glushko /  Alexandra Mueller (semifinali) 
 Jennifer Elie /  Justyna Jegiołka (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Cooper Challenger 2012